Горацій
 Гінцбург Горацій Осипович
 Горацій Лемб
 Горації
 4294 Горацій 
 Публій Горацій Коклес
 Горацій Джексон 
 Гай Горацій Пульвілл 
 Марк Горацій Пульвілл 
 Марк Горацій
 Марк Горацій Барбат 
 Горацій Елджин Додж
 Горацій Слизоріг 
 Луцій Горацій Барбат
 Марк Горацій Пульвілл 
 Луцій Горацій Пульвілл
 Горацій Лант